Kanada legnagyobb városainak listája

Fordítás 
 

Települések listái országok szerint